Allerslev (Vordingborg), plaats in de Deense gemeente Vordingborg
 Allerslev (parochie, Lejre)
 Allerslev (parochie, Vordingborg)